Line steht für:

 ein weiblicher Vorname, siehe Lina
 eine veraltete englische Maßeinheit für 1/10 oder 1/12 Inch, siehe Linie (Einheit)
 ein früherer Name der CGS-Einheit für den magnetischen Fluss, siehe Maxwell (Einheit)
 Line (Comic), belgische Comicserie
 eine Audioschnittstelle, siehe Klinkenstecker #Line-Level-Anschluss
 Line (Instant Messaging), eine plattformübergreifende Instant-Messaging-Anwendung
 Line (Schriftart), eine Schriftart von Göran Söderström und Stefania Malmsten

Personen:
 David A. Line, deutscher Musiker
 Guillaume de Line († um 1457), französischer Theologe und früher Kritiker der Hexenverfolgung, siehe Guillaume Adeline
 Katty Line (* 1947), französische Sängerin und Schauspielerin
 Marie Line, französische Sängerin
 Velta Līne (1923–2012), sowjetische Schauspielerin
 Zach Line (* 1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Line ist Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:
 Line-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Line Islands, Inselgruppe im Pazifik
 Line Islands (Antarktika), Inselgruppe vor der Fallières-Küste des Grahamlands, Antarktika

LINE steht als Abkürzung für:
 Line Is Not an Emulator, siehe LINE (Software)
 Long Interspersed Nuclear Element in der Genetik

Siehe auch:
 Lain
 Lein (Begriffsklärung)
 Leine
 Lines
 Linne
 Linie
 State Line (als Ortsname)
 Liene
 Lyne

Abkürzung